Стерлинг Сити има више значења:
 Стерлинг Сити (Калифорнија)
 Стерлинг Сити (Тексас)